The Forgiven puede referirse a:

 The Forgiven, novela de 2012 del escritor Lawrence Osborne.
 The Forgiven, película británica de 2017 dirigida por Roland Joffé.
 The Forgiven, película estadounidense de 2021 dirigida por John Michael McDonagh.